Kitzig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kitzig (1902–1964), deutscher Grafiker
 Olaf Kitzig (* 1971), deutscher Innenarchitekt